Крикет:
 Крикет — вид спорта. 
 «Крикет» — мюзикл.
 Крикет — статистически обособленная местность в округе Вилкс, Северная Каролина, США.
 Cricket — торговая марка зажигалок